Джидимирци може да се отнася за:

 Джидимирци, село в община Велес на Северна Македония;
 Джидимирци, село в община Неготино на Северна Македония.